Крестьянинов — русская фамилия.

 Крестьянинов, Андрей Владимирович (1961—1996) — Герой Российской Федерации.
 Крестьянинов, Валерий Иванович (род. 1950) — российский политик, Председатель Законодательного Собрания Калужской области (2001—2004).
 Крестьянинов, Василий Иванович (1906—1979) — советский государственный и политический деятель, председатель Верховного Совета РСФСР.
 Крестьянинов, Евгений Владимирович (род. 1948) — российский политик, депутат.
 Крестьянинов, Пётр Константинович (1925—1944) — Герой Советского Союза.